Quintanilla de Rucandio és una localitat, situada al municipi càntabre de Valderredible, habitada per 18 persones (2004). Es troba a 22 km de Polientes i a 804 m per sobre el nivell del mar.

Valderredible